

Sigle 

 Radiodiffusion-Télévision Française – denominazione dell'ente radio-televisivo statale francese dal 1949 al 1964
 Return to Forever – gruppo musicale jazz fusion statunitense
 Rich Text Format – formato di file
 Ready To Fly – sigla utilizzata nell'Aeromodellismo

Altro 
 RTF – abbreviazione aeronautica della parola inglese "radiotelephone" (in italiano "radiotelefono")